Marko Horvacki (slikar)
Marko Horvacki (sudac), sudac Ustavnog suda Vojvodine